Le terme McHenry peut désigner :

Patronyme 
 James McHenry (1753-1816), homme d'état américain.
 James McHenry (1785-1845), écrivain et diplomate américain.
 Robert McHenry (1945-), rédacteur en chef américain.

Patronyme composé 
 Louis McHenry Howe (1871-1936), conseiller du président américain Franklin Delano Roosevelt.

Toponyme 

 McHenry, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 McHenry, une ville du comté de McHenry, dans l'Illinois ;
 McHenry, ville située au Kentucky ;
 Fort McHenry, place forte construite en 1776 par James McHenry ;

Comtés 
  ;
 le comté de McHenry, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté de McHenry, situé dans l'État de l'Illinois.

Homonymie de patronyme